Уирамба има више значења:

 Општина Уирамба (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уирамба (Уирамба, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику